Medolago – comune italiano della provincia di Bergamo 
 Palazzo Medolago Albani – edificio storico di Bergamo
 Sandro Medolago – ex calciatore italiano
 Stanislao Medolago Albani – promotore del movimento cattolico italiano